Szegedy ist der Nachname von:
Balázs Szegedy, ungarischer Mathematiker
Mario Szegedy (* 1960), ungarischer Informatiker